Йота Часов b, также известная как HR 810 b — экзопланета, обнаруженная у подобной Солнцу звезды Йота Часов, находящейся на расстоянии примерно 50 световых лет от Солнечной системы в созвездии Часы. Масса этой планеты составляет как минимум 1,94 массы Юпитера, однако предварительные астрометрические исследования говорят о том, что масса объекта может достигать 24 масс Юпитера, что сделало бы его коричневым карликом.

Ссылки 
 
 
 
 

Экзопланеты, открытые в 1998 году
Часы (созвездие)
Газовые гиганты
Планеты-гиганты
Экзопланеты, открытые методом доплеровской спектроскопии